Коста Стоянов може да се отнася за:

 Коста Стоянов (1848 – 1929), български общественик
 Коста Стоянов (1860 – ?), български революционер
 Коста Стоянов (1876 – 1945), български актьор
 Коста Стоянов (1904 – 1965), български хирург
 Коста Стоянов (р. 1974), български политик